Lånholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lånholm, Iniö,  (1,1 km²)
 Lånholm, Nagu,  (4 ha)
 Lånholm, Kimitoön, Egentliga Finland, Åboland,  (3 ha)

Åland 

 Lånholm (Jurmo, Brändö, Åland),  (3 ha)
 Lökholm och Lånholm,  (33 ha)

Se även
Långholm

Robotskapade Finlandförgreningar